Noviny ist Ortsname von
Noviny pod Ralskem Tschechien
Noviny ist tschechischer Zeitungstitel von
Haló noviny, Prag
Hospodářské noviny, Wirtschaftszeitung, Prag
Lidové noviny, Volkszeitung
Literární noviny, Literaturzeitung

Siehe auch:
 Nowiny